Kullmann ist der Familienname folgender Personen: 
 Christian Kullmann (* 1969), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender der Evonik Industries AG
 Christopher Kullmann (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Eduard Kullmann (1853–1892), deutscher Bismarck-Attentäter
 Ernst Kullmann (1931–1996), deutscher Zoologe
 Folko Kullmann (* 1972), deutscher Artenschützer und Fachautor
 Georgia Kullmann (1924–2005), deutsche Schauspielerin
 Harald Kullmann (* 1969), deutscher Posaunist und Komponist
 Harry Kullmann (* 1973), deutscher Pädagoge 
 Jan Kullmann (* 1978), deutscher Countertenor
 Johann Friedrich Kullmann (1825–1900), deutscher Gutsbesitzer, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags 
 Kaci Kullmann Five (1951–2017), norwegische Politikerin und Mitglied des Norwegischen Nobelkomitees
 Katja Kullmann (* 1970), deutsche Schriftstellerin
 Leo Kullmann (1877–1941), deutscher Jurist und Politiker
 Leonie Kullmann (* 1999), deutsche Schwimmerin
 Manfred Kullmann (* 1938), deutscher Jazzmusiker
 Peter Kullmann, deutscher Journalist, Fotograf, Kameramann und Filmemacher
 Pia Kullmann, deutsche Fußballspielerin
 Samuel Kullmann (* 1986), Schweizer Politologe und Politiker (EDU)
 Thomas Kullmann (* 1960), deutscher Anglist
 Wolfgang Kullmann (1927–2022), deutscher Altphilologe

Siehe auch:
 Cullmann
 Kullman
 Kuhlmann